John Manners (4. hrabia Rutland), 1559–1588
 John Manners (8. hrabia Rutland), 1604–1679
 John Manners (1. książę Rutland), 1638–1711
 John Manners (2. książę Rutland), 1676–1721
 John Manners (3. książę Rutland), 1696–1779
 John Manners, markiz Granby, 1721–1770
 John Manners (5. książę Rutland), 1778–1857
 John Manners-Sutton, 1814–1877
 John Manners (7. książę Rutland), 1818–1906
 John Manners (9. książę Rutland), 1886–1940
 John Manners (krykiecista), 1914–2020

Zobacz też